Plusieurs batailles se sont déroulées à Gamboru Ngala, dans l'État de Borno au Nigeria :
 la première bataille de Gamboru Ngala, le , entre le Nigeria et Boko Haram ;
 la deuxième bataille de Gamboru Ngala, du  au , entre d'un côté le Tchad et la Cameroun et de l'autre Boko Haram ;
 le combat de Gamboru Ngala, ou troisième bataille de Gamboru Ngala, le , entre les forces tchadiennes et Boko Haram.

Bataille impliquant le Nigeria
Bataille impliquant Boko Haram